Phlebosotera är ett släkte av tvåvingar. Phlebosotera ingår i familjen smalvingeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smalvingeflugor
Phlebosotera